Варшавское дерби — противостояние главных футбольных клубов Варшавы — «Легия» и «Полония».

История 
«Легия» является обладателем 37 титулов, среди которых есть: 13 чемпионатов Польши, 19 кубков Польши, 1 кубок польской лиги, 4 суперкубка Польши.

«Полония» является обладателем 6 титулов, среди которых есть: 2 чемпионата Польши, 2 кубка Польши, 1 кубок польской лиги, 1 суперкубок Польши.

История противостояния двух команд ведётся с 1921 года и на данное время насчитывает более 78 матчей.

Стадионы клубов находятся рядом с рекой Висла.

См. также 
 Столичное дерби

Футбольные дерби в Польше
ФК «Легия»
ФК «Полония» Варшава